Ragnar Persson kan avse:

Ragnar Persson (längdskidåkare)
Ragnar Persson (militär)
Ragnar Persson (politiker)
Ragnar Person, konstnär